Robinson (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Robinson (rivier in Virginia), Verenigde Staten
 Robinson (rivier in West-Australië)
 Robinson (rivier in het Noordelijk Territorium), Australië